Новосельский район

 Новосельский район — район Ленинградской и Псковской областей в 1927—1932 и 1935—1958 годах
 Новосельский район — название Ачхой-Мартановского района Чечни в 1944—1957 годах
 Новосельский район — район Тернопольской области Украинской ССР, существовавший в 1940—1959 годах